Cet article recense les Pays (issus de la loi Voynet) qui sont situés totalement ou partiellement sur le département français des Hautes-Alpes. 

Liste (non exhaustive) :

 Pays Sisteronais-Buëch (partagé avec les départements de la Drôme et des Alpes-de-Haute-Provence).
 Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
 Pays Gapençais
 Pays du Grand Briançonnais